Emischbach ist ein Gewässername:

 Emischbach (Fleischbach), linker Zufluss des Fleischbachs (zum Staudenbächle, zum aus dem Badesee Heddesheim abfließenden Zweig des Bannholzgrabens, zum Landgraben, zur Weschnitz) nördlich von Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Emischbach (Sulzbach), rechter Zufluss des Sulzbachs (zur Fränkischen Rezat) vor Untersulzbach, Markt Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern